Barefoot může být:

 příjmení
 Darren Barefoot – kanadský spisovatel
 Chad Barefoot – americký politik
 Ken Barefoot – hráč amerického fotbalu
 Robert Barefoot – kanadský lékař zabývající se alternativní medicínou

 místopisné jméno
 Barefoot (Kentucky) – vesnice v Kentucky

 druh obuvi
 Barefoot (obuv)